David Wright peut désigner :
  (1909-1968), économiste américain ;
  (1953-), musicien anglais ;
 David Wright (1980-), footballeur anglais ;
 David Wright (1982-), joueur de baseball américain.